Nkoumadzap peut désigner :
 Nkoumadzap, un village du Cameroun dans la commune de Mbalmayo ;
 Nkoumadzap, un village du Cameroun dans la commune de Mbankomo.